French Open-mesterskabet i herresingle 2020 var den 119. turnering om French Open-mesterskabet i herresingle. Turneringen var en del af French Open 2020 og blev spillet i Stade Roland Garros i Paris, Frankrig. Hovedturneringen med deltagelse af 128 spillere blev spillet i perioden 27. september - 11. oktober 2020, mens kvalifikationen afvikledes den 21. - 25. september 2020.

Mesterskabet blev vundet af Rafael Nadal, som dermed vandt French Open-mesterskabet i herresingle for fjerde år i træk og 13. gang i alt, og han blev dermed den første spiller i tennishistorien, der vandt 13 grand slam-titler i single ved samme grand slam-turnering, idet han dermed forbedrede sin egen rekord på 12 titler i Paris. Triumfen var Nadals 20. grand slam-titel i karrieren, og han tangerede dermed Roger Federers rekord for flest grand slam-titler i herresingle. I finalen, der for første gang i historien blev afviklet indendørs under anlæggets nyetablerede skydetag, vandt den andenseedede spanier med 6-0, 6-2, 7-5 over topseedede Novak Djokovic, som dermed tabte til Nadal i French Open-finalen for tredje gang.

Nadal spillede sig igennem turneringen uden sættab, og han blev dermed den første spiller i tennishistorien med fire grand slam-mesterkaber i herresingle uden sættab. Indtil da havde han delt rekorden på 3 titler uden sættab med Björn Borg. I en alder af 34 år og 130 dage blev han den næstældste vinder af titlen, kun overgået af Andres Gimeno, der var 34 år og 306 dage ved hans sejr i 1972. Finalesejren var spanierens 100. vundne kamp ved French Open-mesterskabet i herresingle, og han blev dermed den første spiller med et trecifret antal sejre i Paris, og den blot femte spiller i tennishistorien, der passerede 100 vundne kampe ved det samme grand slam-mesterskab i single. Det var samtidig hans 999. vundne kamp på tour-niveau.

Der blev sat ny rekord for længste tiebreak ved French Open-mesterskabet i herresingle, da Lorenzo Sonego i tredje runde vandt tredje sæt (og dermed kampen) mod Taylor Fritz i tiebreak med cifrene 19-17. Tiebreaken alene varede 29 minutter, og det var samtidig den næstlængste tiebreak i en singlekamp i grand slam-historien.

Pengepræmier og ranglistepoint 

Den samlede præmiesum til spillerne i herresingle androg € 16.052.100 (ekskl. per diem), hvilket var et fald på godt 8 % i forhold til året før.

Hovedturnering

Deltagere 

Hovedturneringen havde deltagelse af 128 spillere, der var fordelt på:
 104 direkte kvalificerede spillere i form af deres ranglisteplacering pr. 17. august 2020 (seks uger før turneringens start).
 8 spillere, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).
 16 spillere, der var gået videre fra kvalifikationsturneringen (markeret med Q). 

Efter starten på kvalifikationen meldte tre af de direkte kvalificerede spillere afbud, hvilket gav plads til tre lucky losere (market med LL).

Seedede spillere 

De 32 bedst placerede af deltagerne på ATP's verdensrangliste pr. 21. september 2020 (en uge før turneringens start) blev seedet:

Wildcards 

Otte spillere modtog et wildcard til hovedturneringen.

Kvalifikanter 

16 spillere kvalificerede sig til hovedturneringen fra kvalifikationsturneringen.

Lucky losers 

Efter starten på kvalifikationen meldte tre af de direkte kvalificerede spillere i hovedturneringen afbud, hvilket gav plads i hovedturneringen til tre lucky losere fra kvalifikationen.

Resultater

Ottendedelsfinaler, kvartfinaler, semifinaler og finale

Første, anden og tredje runde

Kvalifikation 

I kvalifikationsturneringen spillede 128 spillere om 16 ledige pladser i hovedturneringen. Heraf havde ni spillere har modtaget et wildcard (WC). Kampene blev spillet i Stade Roland Garros i Paris, Frankrig i perioden 21. - 25. september 2020.

Følgende 16 spillere kvalificerede sig til hovedturneringen:

Følgende spillere gik videre til hovedturneringen som lucky losere:

Resultater

Se også 
 French Open-mesterskabet i damesingle 2020
 French Open-mesterskabet i herredouble 2020
 French Open-mesterskabet i damedouble 2020
 French Open-mesterskabet i mixed double 2020

Eksterne henvisninger 
 French Open

Noter 

French Open 2020
2020
ATP Tour 2020